Antônio D’Ávila, o Amansa-Burros, foi um educador luso-brasileiro.

Foi um dos primeiros educadores de Porto Alegre, tendo pouco após chegar ao Brasil, aberto uma escola, em 8 de janeiro de 1800. Teve como alunos, entre outros, Antônio Álvares Pereira Coruja e Francisco Isidoro de Sá Brito.

Educadores do Rio Grande do Sul
História de Porto Alegre